Словосочетание Шёлковый путь может применяться в следующих значениях:

 Великий шёлковый путь — караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем в древности и в Средние века.
 «Шёлковый путь» — строящийся газопровод из Ирана в КНР.
 «Шёлковый путь» — триллер 2020 года, режиссёр — Тиллер Расселл.
 Silk Way Airlines — азербайджанская грузовая авиакомпания.
 Silk Road — анонимный интернет-магазин нелегальных товаров (2011—2013).
 Silkroad Online — бесплатная корейская многопользовательская онлайн-игра.

Транспорт 
 «Буюк Ипак йули» ( — великий шёлковый путь) — станция Ташкентского метрополитена.
 «Шёлковый путь» — международный ралли-рейд.

См. также 
 Новый шёлковый путь